Anokopsis avitoides, unique représentant du genre Anokopsis, est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Brésil.

Publication originale 
 Bauab & Soares, 1980 : Contribuição ao estudo dos Salticidae do Brasil, VIII (Araneae). Revista Brasileira de Biologia, , .

Liens externes 
 genre Anokopsis :
 
 
 
 
 espèce Anokopsis avitoides :

Notes et références 

Salticidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Brésil